Шва́рцевский — посёлок (в 1934—2013 гг. — посёлок городского типа) в Киреевском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Новосельский сельский округ Киреевского района, в рамках организации местного самоуправления является административным центром сельского поселения Шварцевское.

География 
Расположен в 26 км к северу от города Киреевска и в 35 км к юго-востоку от Тулы. 

В 2 км к югу находится железнодорожная станция Оболенское (на линии Узловая — Тула). В самом посёлке имеется платформа Шварц, на которой останавливаются пригородные поезда.

Население

История 
Возникновение населённого пункта связывается с разработкой бурого угля, которая велась здесь с середины XIX века.

1 июля 1934 года ВЦИК постановила образовать рабочий посёлок «Шварцевский» Болоховского района, включив в его состав населённые пункты: имени Шварца при шахте № 12 и при рудничном совхозе.

К 1953 году запасы угля в районе посёлка были выработаны, шахты были закрыты. Дальнейшее развитие Шварцевского связано со строительством в 1950—1960-х годах Шварцевского химкомбината по выпуску витаминов и синтетических полупродуктов.

С 2006 до 2013 гг. посёлок составлял городское поселение рабочий посёлок Шварцевский.

В 2013 году Шварцевский преобразован в сельский населённый пункт как посёлок. В рамках организации местного самоуправления стал административным центром сельского поселения Шварцевское. В рамках административно-территориального устройства включён в Новосельский сельский округ.

Экономика 
Основное предприятие посёлка — химический комбинат «Синтвита» по производству витаминов и синтетических полупродуктов.

У въезда в посёлок находится большой недостроенный мост, к которому так и не была подведена дорога (мост в никуда).

Культура 
В посёлке имеется больница, средняя школа, школа искусств, дом культуры.

Известные уроженцы 
 Моругина, Алёна Дмитриевна (род. 1979) — российская певица, солистка группы «Балаган Лимитед».

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России

Населённые пункты Киреевского района
Бывшие посёлки городского типа Тульской области
Городские поселения, упразднённые в 2013 году
Упразднённые городские поселения Тульской области
Упразднённые муниципальные образования Киреевского района